Идеокра́тия, идеократи́зм («от идея +  «власть») — термин для обозначения общественного строя, основанного не на предании и не на материальных интересах, а на сознательных идеях. Идеология нацелена на всеобъемлемость своего влияния, на тотальную всеохватность умов.

История 
Для идеократии характерны:
 Догматизм или разительное доминирование определённой, официально провозглашенной системы воззрений, являющейся ориентиром и базой объяснения деятельности, поступков, ценностей, норм;
 Высокий уровень обезличивания индивидуумов общества, в котором царит идеократия;
 Пресечение инакомыслия;
 Консерватизм;
 Идейный стимул, идейные соображения зачастую главенствуют над экономическими и социальными стимулами, параметром человеческих ресурсов;
 Вторжение и проникновение идеи, как правило, относящейся к философскому знанию, в иные виды знания — бытовое и даже научное.

См. также 
 Формы правления, политические режимы и системы

Примечания

Литература 

 Идеократия — Философский словарь
 Платонов Ю. Социологический глоссарий к книге «Народы мира в зеркале геополитики»
 Соловьев В. Толковый словарь по философии.

Политическая философия
Философские термины
Идеологии